Sinestèsia, trastorn perceptiu
 Sinestèsia, recurs literari